Bernardo Ibáñez puede referirse a:

 Bernardo Ibáñez, (1619-1678), escultor español.
 Bernardo Ibáñez Águila, profesor, sindicalista y diputado chileno.